Le nom de Imre Toth est porté par plusieurs personnes :
 Imre Toth (1980-), est un pilote de vitesse hongrois.
 Imre Toth (1921-2010), est un philosophe hongrois.